Бели хора (, , , , , , , ) е определение за различни народи, отличаващи се с белия цвят на кожата, основно принадлежащи към европеидната раса. Общата численост на тези народи е около 1 500 000 000 души, или около 18,75% от световното население.

История 
Терминът бели хора се появява през Средновековието в Европа, и е особено разпространен по времето на колониализма, в периода между 15 и 20 век.

Политика 
Хората, които се застъпват зад определението, се определят като бели националисти.

През периода между 1948 и 1994 г. в Южна Африка съществува политика на апартейд, даваща правомощия на белите и ограничаваща правата на останалите раси.

Географско разположение

Северна Америка

Южна Америка

Океания

Африка

Източници